Einsteinstraße steht für:

 Einsteinstraße (Hannover), Innerortsstraße in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Bothfeld-Vahrenheide
 Einsteinstraße (Magdeburg), Innerortsstraße in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Magdeburger Altstadt
 Einsteinstraße (München), Innerortsstraße in München, siehe Liste der Baudenkmäler in Haidhausen
 Einsteinstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul
 Einsteinstraße (Waren), Innerortsstraße in Waren (Müritz), siehe Liste der Baudenkmale in Waren (Müritz)